Касимовка — ойконим:

Россия 
 Касимовка — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Касимовка — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Касимовка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Касимовка — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Касимовка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Касимовка — посёлок в Гайнском районе Пермского края.

См. также 
 Касимов (значения)
 Касимово